Alberto Monticone – politico e storico italiano
 Franco Monticone – generale italiano
 Gigi Monticone – giornalista, scrittore e partigiano italiano
 Giulia Gatto-Monticone – tennista italiana
 Giuseppe Monticone – calciatore italiano